Umtata ou Mthatha, ville d'Afrique du Sud.
 (1397) Umtata, un astéroïde de la ceinture principale.